A1 Ethniki (grecki:A1 Εθνική Κατηγορία) – najwyższa zawodowa liga koszykówki w Grecji. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie klubów greckiej koszykówki i jest jedną z najlepszych lig w Europie. W jej skład wchodzi 14 drużyn, zaś rozgrywki przebiegają od października do czerwca. Każdy zespół rozgrywka 26 spotkań w sezonie. Pierwsze oficjalne rozgrywki odbyły się w sezonie 1927/1928, zaś w roku 1925 odbyły się pierwsze nieoficjalne zawody.

Awans i spadek 
Obecna forma Ethniki istnieje od sezonu 1992/1993 i została zorganizowana przez Stowarzyszenie klubów greckiej koszykówki. 28 zawodowych greckich drużyn występuje w dwóch ligach. Najwyższa z nich to A1, w której gra 14 zespołów, w drugiej zwanej A2 wstępuje 14 drużyn. Dwa najgorsze zespoły z pierwszej ligi spadają do drugiej ligi i zarazem dwa pierwsze kluby z drugiej ligi awansują do pierwszej ligi.

Drużyny w sezonie 2008/2009

Mistrzowie Grecji

Finały A1

Według klubu 

Ligi koszykarskie
Koszykówka w Grecji